Okręty US Navy o nazwie USS "Accomac" (nazwa pochodzi od miasta Accomac w stanie Wirginia):
 Pierwszy "Accomac" (YTL-18) był małym holownikiem portowym
 Drugi "Accomac" (APB-49)  był okrętem desantowym typu "LST-542", który został przerobiony na okręt koszarowy (ang. self-propelled barracks ship).
 Trzeci "Accomac" (YTB-812) jest dużym holownikiem portowym typu Natic pozostającym nadal w służbie.
Accomac